Llista d'asteroides del 104.001 al 105.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 104001–104100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 104101–104200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 104201–104300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 104301–104400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 104401–104500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 104501–104600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 104601–104700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 104701–104800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 104801–104900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 104901–105000 [ modifica]